O Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) é uma organização policial militar (OPM) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) que funciona como Comando Intermediário (Cmdo Itrm) entre o Comando-Geral da corporação e as Unidades de Policiamento Ambiental, sendo responsável pela organização e mobilização destas.

Oriundo do antigo Batalhão de Polícia Florestal e de Meio Ambiente (BPFMA), cuja criação se deu em 15 de dezembro de 1986, como 23º Batalhão de Polícia Militar, o atual CPAm realiza diversas parcerias, com instituições privadas e setores da administração pública, através de convênios nos quais vem desempenhando as atividades de preservação ambiental junto com diversos órgãos públicos como IBAMA, INEA, CECA, Departamento de Recursos Minerais, Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, Ministério Público estadual e federal e Secretarias de Meio Ambiente dos municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro.

Tem como área de responsabilidade todo o estado do Rio, sendo subdividido em 7 Unidades de Policiamento Ambiental (UPAm), que substituíram as antigas companhias do BPFMA, bem como 15 Destacamentos (Postos de Policiamento Florestal), que atuam no policiamento ostensivo ambiental, no combate à caça e à pesca predatórias, desmatamento, assoreamento de rios, areais e carvoarias irregulares entre outros tipos de empreendimentos que podem ser agressivos ao meio ambiente.

Atuais UPAm subordinadas ao Comando de Policiamento Ambiental:

 1ª Unidade de Policiamento Ambiental - Parque Estadual da Pedra Branca, na cidade do Rio de Janeiro.
 2ª Unidade de Policiamento Ambiental - Unidade Móvel
 3ª Unidade de Policiamento Ambiental - Parque Estadual do Desengano, entre Campos dos Goytacazes, Santa Maria Madalena e São Fidélis.
 4ª Unidade de Policiamento Ambiental - Reserva Ecológica de Juatinga, em Paraty.
 Destacamento de Policiamento Ambiental - Parque Estadual da Ilha Grande, em Angra dos Reis.
 5ª Unidade de Policiamento Ambiental - Parque Estadual dos Três Picos, entre Cachoeiras de Macacu, Teresópolis, Nova Friburgo, Silva Jardim, e Guapimirim.
 6ª Unidade de Policiamento Ambiental - Parque Estadual da Serra da Tiririca, entre Niterói e Maricá.
 7ª Unidade de Policiamento Ambiental - Marítima e Fluvial, na Baía de Guanabara, com sede em Niterói.
 8ª Unidade de Policiamento Ambiental Parque Estadual da Costa do Sol com sede em Cabo Frio.

Ver também 
 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Ambiental